Gull River (engl. für „Möwen-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Gull River (Balsam Lake), in Ontario
 Gull River (Lake Nipigon), in Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Gull River (Crow Wing River), in Cass County, Minnesota
 Gull River (Turtle River Lake), in Beltrami County, Minnesota

Gull River ist der Name folgender Orte:

 Gull River, früherer Name von Minden (Ontario), Ort in Ontario, Kanada